Plaats in Indonesië
 Sumber Asri (Buay Madang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Asri (Lubai), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sumberasri, doorverwijspagina